Pavlina ist die Bezeichnung für

 einen weiblichen Vornamen
 Pavlína Ščasná (* 1982), tschechische Fußballspielerin

Pavlina ist der Familienname folgender Personen:
 Steve Pavlina (* 1971), US-amerikanischer Autor, Motivationstrainer und Unternehmer

Siehe auch:
 Paulina